Бретёй ():
 Бретёй (Уаза)
 Бретёй (Эр)
 Бретёй (кантон, Уаза)
 Бретёй (кантон, Эр)